Roberto Refinetti (São Paulo, 1957. november 19. –) amerikai-brazil pszichológus. Neves amerikai lapokban publikál, főleg a ciklikussággal foglalkozik. Számos díjban részesült.

Jegyzetek

Források 
Google Scholar

 

1957-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Amerikai pszichológusok
Fiziológusok
Cirkadián ritmusok
Élő személyek
Szakírók
Amerikai egyetemi, főiskolai oktatók